Аміньї́-Руї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на північний схід від Парижа, 80 км на південний схід від Ам'єна, 24 км на захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 279 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 718,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Аміньї-Руї на сайті французького Національного інституту географії
 Аміньї-Руї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Офіційний сайт муніципалітету 
 [ Розташування муніципалітету Аміньї-Руї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена